Santa hat folgende Bedeutungen:

 weibliche Form von Sankt in manchen romanischen Sprachen
 Kurzform von Santa Claus

geographische Objekte
 Santa (Philippinen), Ort auf den Philippinen
 Santa (Peru), Stadt in Peru
 Provinz Santa, peruanische Verwaltungseinheit
 Distrikt Santa, peruanische Verwaltungseinheit
 Río Santa, Fluss in Peru
 Santa (Kamerun), Ort in Kamerun
 Santa (Georgien), Ort in Georgien
 Santa (Dagestan), Ort in Russland

astronomische Objekte
 (1288) Santa, Asteroid
 (136108) Haumea, Zwergplanet (ehemalige inoffizielle Bezeichnung)

Kunst
 Santa (Band), spanische Hardrockband
 Santa (Roman), Werk von Federico Gamboa
 Santa (1918), mexikanischer Stummfilm
 Santa (1932), mexikanischer Tonfilm, Neuverfilmung des Films von 1918
 Santa (1940), philippinischer Film
 Santa (1943), mexikanischer Film
 Santa (1961), indischer Film
 Santa (1969), mexikanischer Film
 Santa (1999), französischer Kurzfilm
 Santa (TV-Serie), mexikanische Fernsehserie

Völker u. ä.
 Dongxiang, ethnische Gruppe, Eigenbezeichnung
 Dongxiang (Sprache), Eigenbezeichnung

Personen
 Carlton Santa Davis, jamaikanischer Musiker
 Claude Santarelli dit Santa, französischer Künstler
 Edvaldo Alves de Santa Rosa (1934–2002), brasilianischer Fußballspieler, siehe Dida (Fußballspieler, 1934)
 Ferenc Sánta (1927–2008), ungarischer Schriftsteller
 Giuseppe Dalla Santa (1950–2011), italienischer Comiczeichner
 Luigi Della Santa (* 1866), italienischer Fechtmeister
 Paula Santa (* um 1875; † nach 1907), Opernsängerin
 Sebastien Santa, Botaniker

Sonstiges:
 Santa Rock, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Südatlantik

Siehe auch:
 La Santa
 Šanta
 Sancta
 Della Santa
 Santo
 Santa-Klasse